Генерал-майор танковых войск (Генерал-майор ТВ) — воинское звание высшего командного и начальствующего состава РККА и офицерского состава СА танковых войск (ранее АБТВ, БТиМВ и БТВ) Вооружённых Сил Союза ССР.

Звание было введено  указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии» и приказом Наркома обороны, в связи с увеличением количественного состава автомобильных, танковых и механизированных формирований в ВС Союза ССР.

Должностная категория для командиров механизированной дивизии, танковой дивизии, заместителей начальника АБТВ армии и других должностей в вышестоящих органах управления танковых войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  из воинских званий генералов родов войск (артиллерии, танковых войск, инженерных войск, войск связи и технических войск) исключалось наименование рода войск — таким образом звание унифицировалось с общеармейским генерал-майором.

Знаки различия 
Воинское звание генерал-майор танковых войск имело знаки различия: петличные знаки до февраля 1943 года, потом погоны.

Галерея

См. также 
 Генерал-лейтенант танковых войск,
 Генерал-полковник танковых войск.
 Воинские звания и знаки различия РККА 1940—1943
 Воинские звания в Вооружённых Силах СССР 1955—1991

Примечания

Литература 
 Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 112 от 8 мая 1940 года.
 
 Постановления ГКО СССР.
 Приказы НКО СССР.

Воинские звания Вооружённых сил СССР